Fontan kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Fantan, ort, Kotajk,

Frankrike 

 Fontan, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Robotskapade Armenienförgreningar